Тасбулак — село, Шалкарський район, Актюбінська область, Казахстан
 Тасбулак — село, Новоорський район, Оренбурзька область, Росія